Pechau ist ein Stadtteil von Magdeburg in Sachsen-Anhalt; siehe Pechau 

Pechau ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Pechau (1921–2008), deutscher Komponist und Musiker 
 Jochem Pechau (1929–1989), deutscher Bildhauer 
 Manfred Pechau (1909–1950), SS-Sturmbannführer im Dritten Reich